Australian Championships 1928 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1928 roku w dniach 21–30 stycznia, na kortach White City Tennis Club w Sydney.

Była to 21–wsza edycja rozgrywek u mężczyzn, a 7–ma u kobiet.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Australian Open według lat
1928 w tenisie ziemnym